
Termin -{PLC}- ima više značenja.

 PLC je programabilni logički kontroler.
 -{PLC}- je fosfolipaza C ().

Скраћенице